Эдвин Эванс ():
 Эдвин Эванс (1844—1923) — британский музыковед и органист.
 Эдвин Эванс (1874—1945) — британский музыковед, сын предыдущего.
 Эдвин Эванс (1860—1946) — американский художник и педагог.